A 58ª edição da Vuelta decorreu entre 6 a 28 de Setembro de 2003 entre as localidades de Gijón e Madrid. A corrida foi composta por 21 etapas, num total de mais de 2957 km, com uma média de 42,536 km/h.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

2003
2003 no ciclismo
Desporto na Espanha em 2003